Соревнования по борьбе на летних юношеских Олимпийских играх 2018 года прошли с 12 по 14 октября в парке Polideportivo Roca в Буэнос-Айреса. Были разыграны 15 комплектов наград: по 5 у юношей и девушек в вольной борьбе и 5 у юношей в греко-римской борьбе. По сравнению с Играми 2014 года программа соревнований расширилась, добавилась ещё одна весовая категория в вольной борьбе у девушек.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Греко-римская борьба

Вольная борьба

Юноши

Девушки

Квалификация 
Каждый Национальный олимпийский комитет (НОК) мог быть представлен максимум 6-ю спортсменами: по 2 в вольной борьбе у юношей и девушек и 2 в греко-римской борьбе. Только сборная Египта сумела завоевать максимальное количество квот. Как хозяйка турнира, Аргентина получила 3 квоты, по одной в каждой дисциплине, при условии, что они должны были участвовать в Панамериканском чемпионате среди кадетов.

Ещё 12 квот, 8 у юношей и 4 у девушек были распределены трехсторонней комиссией. Остальные 95 квот, 50 у юношей и 45 у девушек распределились благодаря квалификациям на пяти континентальных турнирах. На соревнования среди юношей, от каждого континента квалифицировался 1 спортсмен, в то время, в вольной борьбе у девушек квалификацию проходили 3 лучших представительницы Европы, по 2 представительницы Азии и Америки и по 1 представительнице от Африки и Океании.

Общее число спортсменов, которые выступят на соревнованиях, было определено Международным олимпийским комитетом и составило 110 человек (50 девушек и 60 юношей). В соревнованиях приняли участие спортсмены рождённые в период с 1 января 2001 по 31 декабря 2003 года.

Распределение квот

Примечания

Ссылки 
 Официальная книга результатов
 Страница соревнований на сайте оргкомитета юношеских Олимпийских игр 2018 года

Соревнования на летних юношеских Олимпийских играх 2018
Борьба на летних юношеских Олимпийских играх
2018 год в борьбе
Международные соревнования по борьбе в Аргентине